Államvédelmi Hatóság, policia política de la República Popular d'Hongria
 AVH també és l'acrònim d'Alexander von Humboldt, naturalista i geògraf alemany